La saison 2000-2001 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la Deutsche Eishockey-Liga.

Résultats

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Bilan 
L'Adler Mannheim est champion d'Allemagne.

Effectif champion

Références

Liens externes 
 Résultats de la Saison sur hockeyarchives

Voir aussi 

Allemagne
Saison du championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Hockey sur glace
Hockey sur glace